Het ATP-toernooi van Búzios 1991 (officieel: Kolynos Cup) werd van 28 oktober tot en met 3 november gespeeld in de Braziliaanse stad Búzios. De wedstrijden werden gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Búzios
ATP-toernooi van Búzios